Камлюково или Камлюко () — село в Зольском районе Кабардино-Балкарии.

Образует муниципальное образование сельское поселение Камлюково как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Селение расположено в северо-восточной части Зольского района, на левом берегу реки Малка. Находится в 18 км к юго-востоку от районного центра Залукокоаже, в 59 км к северо-западу от Нальчика, и в 32 км от Пятигорска.

Площадь сельского поселения составляет — 27,5 км2. Из них на долю урочища «Золка» приходится 7 км2 (25,5 %).

Граничит с землями населённых пунктов: Приречное на севере, Малка на северо-востоке и Сармаково на юге.

Сельское поселение расположено в предгорной части республики. Рельеф местности представляет собой в основном хребты тянущиеся к югу от села, сменяющаяся на севере на наклонную предгорную равнину с многочисленными возвышенными холмов. Средние высоты составляют 655 метров над уровнем моря. Абсолютные высоты превышают 1 000 метров. 
Урочище «Золка» находится в пределах Зольских пастбищ, и расположена в средней части северо-восточного склона Джинальского хребта, в пределах горно-лесного пояса на высоте 900-1200 метров над уровнем моря. Вся территория урочища сильно расчленена глубокими долинами и балками. Склоны водоразделов крутые и сильно покатые.

Почвенный покров представлена чернозёмом типичным выщелоченным, серым и тёмно-серо лесным.

Гидрографическая сеть представлена рекой Мала и её малыми притоками стекающих с северо-восточного склона Джинальского хребта в пределах сельского поселения. Как и в целом по району в селе имеются выходы родников и различные виды источников.

Климат умеренный, характеризующийся тёплым летом со средними температурами около +28°С, и прохладной зимой со средними температурами около -5°С. Сумма температур за вегетационный период составляет 2800-3200 °. Среднегодовое количество осадков составляет 540-560 мм. Основное количество осадков выпадет в весенний период.

История 
В 1924 году сельский совет села Малка постановил вопрос о расселении села, фактически состоявшего из трех аулов.

В ходе этой программы, в 1928 году из села на противоположный (левый) берег реки Малка начали переселятся семьи переселенцев, которые основали новое поселение названое Камлюко, что в переводе с кабардино-черкесского языка, означает «камышовая долина» или «камышовая балка». В 1929 году в новом селе уже числилось 145 дворов.

До 1930 года село находилось в административном подчинении Малкинского сельского Совета. В конце 1930 года село получил самостоятельность и статус отдельного сельсовета.

В ходе коллективизации в начале 1930-х годов, многие жители села не соглашавшиеся с отдачей своего частного подсобного владения и имущества были репрессированы и отправлены в ссылку в Сибирь и Среднюю Азию.

В 1937 году село передано из Нагорного района в состав образованного на его части Зольского района.

В ходе Великой Отечественной войны, село было оккупировано немецкими войсками в сентябре 1942 года. В январе 1943 года село было освобождено от захватчиков. В память об сельчанах погибших на фронтах войны и войнах павших при освобождении села в селе установлен памятник.

С окончанием войны и началом восстановления хозяйства, в селе были построены первые объекты социальной инфраструктуры.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Канкулов Алик Хамидбиевич.
 Администрация сельского поселения Камлюково — состоит из 7 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения Камлюково — состоит из 12 депутатов.

Образование 
 Средняя школа № 1 — пер. Школьный, 1 
 Детский сад

Здравоохранение 
 Участковая больница

Культура 
 Дом культуры

Общественно-политические организации: 
 Адыгэ Хасэ 
 Совет ветеранов труда и войны

Ислам 
В селе действует одна мечеть.

Экономика 
Сельское хозяйства сельского поселения в основном направлено на выращивания картофеля, кукурузы и подсолнечника. Возрождается животноводство мясного и молочного направления.

На территории сельского поселения функционируют предприятия: 
 ООО «Камышовая балка» 
 ООО «Зольские семена»

Улицы 
Улицы

Переулки

Известные жители 
 Канкулов Ахмед Екубович — верховный кади (мусульманский судья) Кабарды в начале XX века.

Ссылки 
 Сельское поселение Камлюково 
  
 
 Код ОКТМО

Примечания 

Населённые пункты Зольского района
Муниципальные образования Зольского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии